Danilo Barthel (1991-), joueur allemand de basket-ball
 Francis Barthel (1961-), footballeur français 
 Gustav Adolf Barthel (1819-1898), portraitiste allemand
 Josy Barthel (1927-1992), champion olympique puis ministre luxembourgeois
 Marcel Barthel (1990-), catcheur (lutteur professionnel) allemand
 Melchior Barthel (1625-1672),  sculpteur allemand
 Michelle Barthel (1993-), actrice allemande
 Mona Barthel (1990-), joueuse de tennis allemande